Totenhaus steht für:
 Leichenhaus, in der heutigen Zeit
 Totenhütte, in der Ur- und Frühgeschichtsforschung
 mit einer bronzezeitlichen Bestattung niedergebrannte Gebäude 
 Totenhaus von Hermannsburg, Niedersachsen
 Totenhaus von Tesperhude, Schleswig-Holstein
Siehe auch
 Aus einem Totenhaus
 Aufzeichnungen aus einem Totenhaus
 Das Todeshaus am Fluß
 Todtenhaus
 Todenhausen
 Todtenhausen